Die Hua Hin Championships 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Hua Hin. Das Hartplatzturnier der WTA Challenger Series 2017 fand vom 6. bis 12. November 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hua Hin Championships 2017 fand vom 4. bis 5. November 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Hua Hin